Другая Россия:

 Другая Россия (книга) — книга Эдуарда Лимонова 2003 года.
 Другая Россия — конференция, проходившая параллельно саммиту «Большой восьмёрки» и положившая начало одноимённой широкой коалиции  
 Другая Россия (коалиция) — в 2006—2010 гг. широкая оппозиционная политическая коалиция, известная как организатор Маршей несогласных.
 Другая Россия (партия) — незарегистрированная российская партия, созданная в 2010 году членами запрещённой Национал-большевистской партии.